

Geografia 
Italia
 Spadafora – comune nella città metropolitana di Messina
 Spadafora San Pietro – comune soppresso, aggregato a Milazzo

Persone 
 Annibale Spadafora – abate archimandrita della Concattedrale del Santissimo Salvatore 
 Bartolomeo Spadafora – nobile italiano
 Domenico Spadafora – religioso italiano, proclamato beato
 Filippo Spadafora, poi Spatafora – patriota e politico italiano
 Gutierrez Michele Spadafora – politico italiano
 Joseph Isaac Spadafora Whitaker – ornitologo e archeologo italiano di origini britanniche
 Marina Spadafora – stilista italiana
 Michele Spadafora – principe, podestà di Palermo
 Vincenzo Spadafora – politico italiano

Altro 
 Spadafora – nobile famiglia italiana
 Stazione di Spadafora – fermata ferroviaria posta sulla linea Palermo-Messina
 Stazione di Spadafora-San Martino – fermata ferroviaria soppressa

Pagine correlate 
 Spatafora (disambigua)